Gulben bezeichnet Ortschaften:
 Gulben (Kolkwitz) (sorbisch Gołbin), Ortsteil von Kolkwitz im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Gulben (bis 1938: Labens), Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Łabędź in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gulben (Kurland), Ortschaft im Kurland, Lettland

Siehe auch:
 Gulbene
 Gülben